Příjmení Poindexter má více nositelů:

 Alan Poindexter (1961–2012) – americký kosmonaut
 John Poindexter (* 1936) – americký námořní důstojník, admirál, poradce prezidenta pro otázky národní bezpečnosti, otec Alana
 Ray Poindexter (1973) – americký basketbalista